CHM est un sigle composé des trois lettres C, H et M qui peut faire référence à :
 .chm, une extension de nom de fichier associée à plusieurs formats de fichier ;
 Microsoft Compressed HTML, un format de fichier d'aide ;
 ChemDraw, un format de fichier de dessin de structures de molécules chimiques ;
 Centre héliomarin, un établissement médical de cure ;
 CHM-Montalivet, Centre hélio-marin, le premier grand centre naturiste européen.

CHM est un code qui peut faire référence à :
 aéroport Jaime Montreuil Morales, à Chimbote, au Pérou, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 mari, une langue, selon la norme ISO 639-2 ;
 Choroïdérémie, une maladie génétique concernant l'œil.